Argania, monotypische plantengeslacht uit de familie van de Sapotaceae
Argania (vlinder), een geslacht van vlinders uit de familie van de spinneruilen (Erebidae)